Union Trust Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Trust Building (District of Columbia), ID-Nr. 84000867
 Union Trust Building (Ohio), ID-Nr. 08000802
 Union Trust Building (Pennsylvania), ID-Nr. 74001748

Siehe auch:
 Union Trust Company Building